

Patronymes 
Gratchiov, Gratchev (masculin ; ) ou Gratchiova, Gratcheva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Andreï Gratchev (1941-), historien et politologue russe.
 Boris Gratchev (1986-), joueur d'échecs russe.
 Ievgueni Gratchiov (1990-), joueur de hockey sur glace russe.
 Igor Gratchev (1971-), joueur de basket-ball russe.
 Maksim Gratchiov (1988-), joueur de hockey sur glace russe.
 Nadejda Gracheva (1969 -), danseuse classique russe.
 Pavel Gratchiov (1948-2012), général et ancien ministre de la Défense russe.
 Tatiana Gratcheva (1973-), joueuse de volley-ball russe.
 Viatcheslav Gratchiov (1973-), joueur de rugby à XV russe.

Patronyme russe